Rischbach (von „Risch“, „Binse, Segge, Ried“) ist der Name folgender Fließgewässer:

 Rischbach (Älleggbach), linker Zufluss des Älleggbachs (zur Grossen Entlen) am Rischli, Gemeinde Entlebuch, Wahlkreis Entlebuch, Kanton Luzern
 Rischbach (Mooslauter), linker Zufluss der hier noch Bruchbach genannten Mooslauter bei der Ziegelhütte von Weilerbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Rischbach (Rohrbach), rechter Zufluss des Rohrbachs in St. Ingbert, Saarpfalz-Kreis, Saarland; siehe Rohrbach (Saar)#Verlauf
 Rischbach (Wümme), rechter Zufluss der Wümme
 Rischbach (Ziller), linker Zufluss des Ziller zwischen Kapfing und Fügen, Bezirk Schwaz, Tirol

Siehe auch:
 Richtbach